

События 

 30 января — мирный договор в Будишине (Ботцене) между Германией и Польшей. К Польше отошли Лужица, часть Мишенской (Мейсенской) марки.
 8 февраля — состоялась передача королевства Бургундия Генриху II в Майнце.
 15 февраля — тинг в Уппсале. Законоговоритель и бонды поддержали ярла Рёгнвальда и других сторонников Олава Норвежского.
 23 июля — войско Болеслава I нанесло поражение Ярославу Мудрому в битве на Буге.

События без точных дат 
 Начало года — лютичи напали в окрестностях Мекленбургских озёр на своих соседей — принявших христианство ободритов и вагрийцев.
 Победа Малькольма Маккеннета над войсками Нортумбрии в битве при Кархэме.
 Кнут сделал Годвина графом Уэссекса. Годвин женился на знатной датчанке.
 Викинги нанесли поражение графу Пуатье.
 Викинги грабили побережье между Луарой и Жирондой.
 Поход польских войск на Киев. Болеслав поддержал своего зятя Святополка. Польский король Болеслав взял Киев. Польша присоединилая Червенские города.
 Произошло Киевское восстание против войск Болеслава I.
 Ромеям сдался Охрид, столица Болгарии.
 Конец Первого Болгарского царства, присоединение его к Византийской империи.
 Греки разбили лангобардов и норманнов в Битве при Каннах.
 Восстание против Византии Георгия I, царя Абхазии и Карталингии.
 Корейскому полководцу Кан Гам Чжану удалось разбить киданей и заставить их уйти.

Продолжающиеся события 
 1018—1035 — король Дании Кнут II Великий.
 1018—1019 — халиф Кордовы Абд ар-Рахман IV.
 1018—1203 — Эмират Майорка.
 1018—1031 — наместник Хорезма Алтунташ (Газневид).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1018 году
 Баграт IV, грузинский царь.
 Михаил Пселл, византийский политический деятель, писатель, учёный, философ.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1018 году
 14 ноября — Генрих, епископ Вюрцбурга.
 1 декабря — Титмар Мерзебургский, немецкий хронист.
 Харальд II, король Дании.
 Генрих I, маркграф Австрии.
 Арнульф, архиепископ Равенны, сводный брат Генриха II.
 Ван Хань, буддийский патриарх во Вьетнаме.

См. также